Національна програма ("національний" - такий, що знаходиться в площині суспільно-політичних інтересів нації; "програма" (від грецької προ — перед, грецька γράμμα — запис) - це план подій або робіт) - це комплекс заходів, які мають загальнодержавний ефект.
Найчастіше національна програма має підтримку з боку державних органів та вирішують суспільно-важдиві проблеми в таких площинах: освіта, здоров'я, інфраструктура, наука, мистецтво, екологія, безпека, міжінституційна або міжнародна співпраця.
Національна програма зазвичай має чітко визначені цілі, строки реалізації, ініціаторів та виконавців.

Наприклад:

Національна програма інформатизації України;

Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття");

Національна програма енергоефекитвності "Ощадний дім";

Річна Національна програма співробітництва Україна — НАТО;

Національна програма з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді "Traffic Challenge".

Посилання:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п

http://trafficchallenge.com.ua/